Marcelo Demoliner e João Souza erano i detentori del titolo ma hanno perso in finale contro Thiemo de Bakker e André Sá 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Marcelo Demoliner /  João Souza (finale)
  Thiemo de Bakker /  André Sá (Campione)

  Guillermo Durán /  Andrés Molteni (semifinali)
  Marcelo Arévalo /  Nicolás Barrientos (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Peugeot Tennis Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013